Constantin Sandu ist der Name folgender Personen:

* Constantin Sandu (Pianist) (* 1964), portugiesisch-rumänischer Pianist 
 Constantin Sandu (Fechter) (* 1977), rumänischer Fechter 
 Constantin Sandu (Fußballspieler) (* 1993), moldawischer Fußballspieler